Machnacz (Brześć Kujawski)
 Machnacz (Czarna Białostocka)